Nizjneudinsk (ryska: Нижнеудинск) är en stad i Irkutsk oblast i Ryssland, belägen på floden Tjuna (Uda), ungefär 508 kilometer nordväst om Irkutsk. Staden hade 34 235 invånare i början av 2015. Den ligger vid Transsibiriska järnvägen och har flygplats. Nizjneudinsk grundades 1648 och fick stadsstatus 1783.

Geografi

Klimat

Källor

Noter

Orter i Irkutsk oblast
Städer i Ryssland